Жабенка — название рек в России:

 Жабенка — река в Тверской области, приток Граничной.
 Жабенка — река в Москве, приток Лихоборки.